A 2014. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 15 km-es tömegrajtos versenyszámát február 18-án, helyi idő szerint 14:30-tól, magyar idő szerint 11:30-tól rendezték. Az aranyérmet a norvég Emil Hegle Svendsen nyerte. A versenyszámban magyar versenyző nem vett részt.

A verseny eredetileg február 16-án helyi idő szerint 19 órakor kezdődött volna. A köd miatt előbb 1 órával későbbre, majd másnapra halasztották. 17-én sem tudták megrendezni, tovább halasztották 18-ára.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

F150